Cronopio dentiacutus, por vezes chamado de "esquilo-dentes-de-sabre", em homenagem a Scrat, é uma espécie de mamífero dryolestóide extinto que viveu no fim do período Cretáceo, na região Rio Negro da Argentina.

Descrição  
O Cronopio era um pequeno animal semelhante a um esquilo que possuía caninos longos que saiam da boca. Não tinha defesas, então podia ser uma presas dos dinossauros. Tinha focinho alongado, orelhas pequenas e um rabo comprido.

Etimologia 
Cronopio foi descrito por Guillermo W. Rougier, Sebastián Apesteguía e Leandro C. Gaetano em 2011 e a Espécie tipo é Cronopio dentiacutus. O genero é em homenagem a Cronopio, personagem fictício que aparece no trabalho do escritor argentino Julio Cortázar. O epiteto especifico deriva do Latin, significando "dentes afiados".

Filogenia 
Cladograma seguindo a análise de  Rougier, Wible, Beck and Apesteguía (2012):

Na cultura popular

 Scrat, do filme A Era do Gelo, apesar de ser assemelhado a um C. dentiacutus, foi criado antes do descobrimento desta espécie.

Mamíferos pré-históricos